films/televisie:
 Vice (2008) van Raul Inglish met Michael Madsen
 Vice (2015), sciencefictionfilm van Brian Miller met Bruce Willis
 Vice (2018) van Adam McKay met Christian Bale als Dick Cheney
 Vice (televisieserie), Amerikaanse televisieserie die in 2013 begon 
 Vice Media, een Amerikaans mediabedrijf
 Vice (Razorlight)

Zie ook 
 Vise (doorverwijspagina)
 Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel vice-